Getze puede referirse a dos pueblos de la Comunidad Foral de Navarra:

Salinas de Ibargoiti, Getze Ibargoiti en Euskera y cooficial.
Salinas de Pamplona, Getze (Galar) en Euskera.